Leukippe (griechisch Λευκίππη „weißes Pferd“) ist der Name folgender weiblicher Gestalten der griechischen Mythologie:

 eine Okeanide und Gefährtin der Persephone (Homerischer Hymnos An Demeter 418)
 eine der Minyaden (Antoninus Liberalis 10)
 die Mutter des Laomedon und Gattin des Ilus (Hyginus fabulae 250)
 die Frau des Laomedon (Bibliotheke des Apollodor 3.146)
 die Mutter der Kleito und Gattin des Euenor (Platon Kritias 313)

Leukippe steht für:
 Hauptfigur in Leukippe und Kleitophon, Roman von Achilleus Tatios (Romanautor)